Velika nagrada Malezije (službeno:2017 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 1. listopada 2017. godine na stazi Sepang u Kuala Lumpuru u Maleziji. Bila je to petnaesta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj
Uoči utrke, Toro Rosso je objavio da će Daniila Kvyata zamijeniti Pierre Gasly. Razlog tome je bolja procjena Gaslyjevih vozačkih spospobnosti za sljedeću sezonu, kao i činjenica da Kvyat nije pokazao svoj pravi potencijal do sada.

Treninzi
Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, bio je najbrži na prvom slobodnom treningu, dok je na drugom slobodnom treningu, najbrže vrijeme ostvario Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju. Finac Kimi Räikkönen bio je najbrži na trećem slobodnom treningu. Pred kraj trećeg slobodnog treninga, Vettela su zadesili problemi s pogonskom jedinicom.

Kvalifikacije
Vettelovi problemi nastavili su se i u kvalifikacijama. Momčad Ferrarija je naporno radila kako bi se montirao novi motor koji je bio planiran za sljedeću utrku. U tome su uspjeli, ali nakon jednog izlaska na stazu, Vettel je osjetio ponovo nekakav problem i vratio se u garažu nakon čega više nije mogao izlaziti, te je startao utrku sa začelja. Početkom posljednje kvalifikacijske runde, tmurni oblaci su se nadvili nad stazom, te su vozači odmah izišli na stazu kako bi postavili jedan siguran krug. U tom prvom pokušaju Hamilton je odvozio krug od 1:30.076, što se kasnije pokazalo kao najbrže vrijeme. Räikkönen je ostvario drugo vrijeme sa samo 0,045 sekundi zaostatka za Britancem. Treće vrijeme odvozio je Verstappen, dok je njegov momčadski kolega Daniel Ricciardo bio četvrti.

Utrka
Već pri dolasku na grid, Räikkönen je prijavio probleme. Inženjeri su odvukli njegov bolid u garažu te počeli raditi na njemu, no bezuspješno. Zbog kvara baterije na motoru, Finac nije startao utrku. Hamilton je na startu zadržao svoju poziciju, a sjajno je startao i njegov momčadski kolega Bottas, koji je s četvrtog mjesta prošao pokraj Ricciarda. Sjajno je startao i Stoffel Vandoorne koji se probio na peto mjesto, kao i Williamsovi vozači, Felipe Massa i Lance Stroll. Vettel je nakon prvog kruga držao 13. mjesto. 

U 4. krugu, Verstappen je uspio prestići Hamiltona i preuzeti vodstvo. U 9. krugu Ricciardo je vratio poziciju izgubljenu na startu od Bottasa. U 21. krugu Vettel je uspio proći Pereza za peto mjesto. Četiri kruga kasnije, Vettel je ulovio Bottasa. Došao mu je je na samo 0.7 sekundi zaostatka i u tom trenutku mogao je koristiti pomoć DRS-a. Prvi u boks od prve četvorke ušao je Hamilton. Samo krug kasnije u boks je odlučio ići i Vettel, koji je na taj način pretekao Bottasa koji je u boks ušao krug nakon Vettela. Nijemac je bio brži od Ricciarda i 1.4 sekundu po krugu i u 42. krugu je smanjio zaostatak za Australcem ispod pet sekundi. U narednim krugovima, pokušavao je prestići Ricciarda, ali bez uspjeha. Verstappen je upisao svoju drugu pobjedu u Formuli 1 ispred Hamiltona, koji je nakon ove utrke povećao prednost ispred Vettela na 34 boda.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

Rezultati utrke

 – Kimi Räikkönen nije startao utrku zbog kvara na motoru.

Zanimljivosti

Vozači
 2. pobjeda za Maxa Verstappena.
 114. postolje za Lewisa Hamiltona.
 26. postolje za Danijela Ricciarda.
 70. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona.

Konstruktori
 54. pobjeda za Red Bull.
 85. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Ukupan poredak nakon 15 od 20 utrka

 Velika nagrada Singapura 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Japana 2017.

Izvori

Vanjske poveznice
 2017 Malaysian Grand Prix StatsF1

Malezija-2017
Malezija